Сандалеты  () — закрытая летняя лёгкая обувь, туфли или полуботинки, могут иметь перфорацию, вырезы, но обязаны иметь закрытые задник и переднюю часть (иначе это будут сандалии)
.

Этимология 

Термин заимствован в XX веке из французского языка (), в котором произведено от  — сандалия с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -ette. Но в русском языке сандалеты не являются «облегчёнными» («уменьшенными») сандалиями, наоборот, сандалии — более лёгкая обувь.

Французское же sandale через заимствование из итальянского языка восходит к . Первоисточником этих слов является др.-греческое слово σάνδαλον (от лесбосского σάμβαλον) — «деревянный башмак», которое пришло с Востока.

Отношения с этикетом 
Для мужчин сандалеты полностью запрещены на официальных приёмах. Для женщин же многие виды сандалет разрешены на них.

Однако в 2010 году главный государственный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко заявил, что надо несущих свою службу на улице сотрудников ГИБДД одеть в шорты и сандалеты при жаркой погоде.

Сандалеты в литературе 
 В 1968 году в журнале «Огонёк» вышло произведение Юрия Нагибина «Единственный поступок».
 В 1999 году представительница заозёрной школы Инна Китасова написала стихотворение «Поэт и сандалет».
 В 2012 году в журнале «Новый мир» в рассказе «Астроном» Виталия Сероклинова упомянуты.

См. также 

 Сандалии
 Босоножки
 Лёгкая обувь
 Открытая обувь
 Летняя обувь

 Закрытая обувь
 Шлёпанцы
 Тапочки
 Хождение босиком
 Мокасины

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Сандалеты в этимологическом словаре Крылова
 Сандалеты в Малом академическом словаре
 Сандалеты в Словаре иностранных слов русского языка
 Меры безопасности в жаркую погоду
 Модный провал: из-за неудачного наряда Собчак сравнили с курицей
 Еретические заметки Сергей Бунтман обозреватель Фрагмент из книги «Эхо Москвы. Непридуманная история»
 Это нужно живым Эдуард Федько

Обувь